M11 ou M-11 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 BOV M11, un véhicule blindé léger serbe ;
 M-11 Shtorm, un missile surface-air russe ;
 MAC M11, un pistolet-mitrailleur américain ;
 Remington M11, un fusil de chasse semi automatique américain ;
 Sig-Sauer P228 calibre 9 Para (nom d'adoption  dans l'US Army : US Service Pistol M11) ;
 Steyr M11, un pistolet autrichien.

Sciences 
Astronomie
 Amas ouvert du Canard sauvage en astronomie (Messier 11).

Mathématiques
 M, un groupe de Mathieu en mathématiques.

Médecine
 Autres arthropathies dues à des microcristaux, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute biélorusse M11, reliant la frontière lituanienne et l’autoroute M1 ;
  Autoroute espagnole M-11 reliant le périphérique de Madrid (M-30) à l'Aéroport international de Madrid-Barajas ;
  Autoroute irlandaise M11 reliant Dublin à Gorey (Irlande) ;
   reliant Londres à Cambridge ;
   Autoroute russe M11 reliant Moscou à Saint-Pétersbourg.

Routes 
  Route serbe M11, rocade de Subotica ;
  Route ukrainienne M11 reliant Lviv à la frontière polonaise.

Signalisation routière
 Une catégorie de panonceaux de signalisation routière en France, signalant des dérogations ou des prescriptions.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres